Гран-при Монако — пятый Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 24 по 27 мая 2007 года на городской трассе в Монте-Карло.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при Монако тест-пилоты участия не принимали.

Квалификация 

Первый поул в сезоне  завоевал Фернандо Алонсо, также завоевав первый поул сезона для McLaren-Mercedes. Напарник Алонсо по команде, Льюис Хэмилтон занял вторую позицию, сославшись на то, Марк Уэббер испортил ему последний быстрый круг. Гонщики Ferrari выступили менее успешно, чем на 4х предыдущих этапах — Фелипе Масса остался третьим, а Кими Райкконен повредил на бордюре заднюю подвеску и не смог показать время во 2 сессии.

Из других результатов стоит отметить 4 позицию Физикеллы (Renault) и пятую — Нико Росберга (Williams-Toyota), а также впервые в сезоне  попадание двух гонщиков Honda в финальную десятку.

* В конце второй сессии квалификации произошёл инцидент между Дэвидом Култхардом и Хейкки Ковалайненом, в результате которого Култхард блокировал Ковалайнена на быстром круге. В перерыве между сессиями судьи аннулировали результат Култхарда во второй сессии. В результате, в третью сессию квалификации прошёл Дженсон Баттон, показавший 11 время во второй сессии. Позднее стюарды прояснили наложенный на шотландца штраф — вместо аннулирования результатов второй квалификационной сессии, Дэвид Култхард наказан двумя позициями на стартовом поле. В итоге он будет стартовать с 13-го места

Гонка 

Фернандо Алонсо, стартовав с поула и показав быстрый круг в гонке, одержал лёгкую победу в Гран-при, выйдя в лидеры сезона в личном зачёте. Второе место (пятый подиум подряд в сезоне и четвёртое второе место в Гран-при подряд) занял второй гонщик McLaren-Mercedes Льюис Хэмилтон. Конкуренцию по скорости автомобилю McLaren MP4-22 в этой гонке не смог оказать никто, и команда применила элементы командной тактики, запретив свои гонщикам бороться в гонке. FIA провело расследование по этому поводу, но наказывать команду не стала.

Третье место занял гонщик Ferrari Фелипе Масса, отстав на финише от Алонсо на 1 минуту и 09 секунд. Все остальные гонщики финишировали с отставанием в круг и более.

|}

 Энтони Дэвидсон наказан штрафом «проезд через пит-лейн» за игнорирование синих флагов.

Основные события 
 Команда McLaren одержала 150 победу в Гран-при. По данному показателю она занимает второе место за всю историю, лидером является Ferrari (195 побед), на третьем месте идет Williams у которой 113 побед.
 Фернандо Алонсо превысил 5000 кругов участия и 5000 км лидирования в гонках Формулы-1
 Фернандо Алонсо, заработав поул, показав быстрейший круг и выиграв гонку, заработал 2 хет-трик в карьере
 Фелипе Масса — 10 подиум в карьере
 Льюис Хэмилтон — 5 подиум подряд

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2007 году